Плей-оф Кубка Стенлі 2012 — стартував після регулярного чемпіонату 11 квітня 2012 та фінішував 11 червня 2012.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
 Нью-Йорк Рейнджерс – чемпіон Атлантичного дивізіону і Східної конференції – 109 очок
 Бостон Брюїнс – чемпіон Північно-Східного дивізіону – 102 очок
 Флорида Пантерс – чемпіон Південно-Східного дивізіону – 94 очка
 Піттсбург Пінгвінс – 108 очок
 Філадельфія Флайєрз – 103 очка
 Нью-Джерсі Девілс – 102 очка
 Вашингтон Кепіталс – 92 очка 
 Оттава Сенаторс – 92 очка

Західна конференція 
 Ванкувер Канакс – чемпіон регулярного сезону, Північно-Західного дивізіону, Західної конференції, Кубок Президента – 111 очок
 Сент-Луїс Блюз – чемпіон Тихоокеанського дивізіону – 109 очок
 Фінікс Койотс –  чемпіон Центрального дивізіону – 97 очок
 Нашвілл Предаторс – 104 очка
 Детройт Ред Вінгз – 102 очка
 Чикаго Блекгокс – 101 очко
 Сан-Хосе Шаркс – 96 очок
 Лос-Анджелес Кінгс – 95 очок

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Фінал Східної конференції

Фінал Західної конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Бомбардири

Воротарі 

І = матчі; В = перемоги; П = поразки; КД = кидки по воротах; ГП = голів пропущено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди)

Посилання 
 Плей-оф на espn.com 
 Сезон 2011/12 

Сезон НХЛ 2011—2012